Hatje ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Hatje (* 1959), deutscher Rechtswissenschaftler
 Frank Hatje (* 1962), deutscher Historiker
 Gerd Hatje (1915–2007), deutscher Verleger
 Hans-Hubert Hatje (1950–2017), Präsident der DLRG
 Johann Hatje (1889–1977), deutscher Eisenbahner, Gewerkschafter und Sozialdemokrat
 Volker Hatje (* 1961), deutscher Politiker, Bürgermeister von Elmshorn